Wang steht für:

 Wang (Titel), ein chinesischer König oder Prinz
 Wang (Toponym), altes deutsches Wort für offene Flächen in Ortsnamen
 Wang (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Wang Global (ehemals Wang Laboratories), eine Computerfirma
 Wang-Parkettierung, eine Methode, eine aperiodische Kachelung einer Fläche zu erreichen

Wang heißen folgende geographischen Objekte:

 Wang (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Wang (Niederösterreich), Gemeinde in Österreich
 Wang (Pakistan), Ort in Pakistan
Gemeindeteile:
 Wang (Nußdorf), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wang (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wang (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Salzburger Land
 Wang (Liechtenstein), Alm in der Gemeinde Triesenberg, Liechtenstein
sowie:
 Mae Nam Wang, Fluss in Thailand
 Hof Wang (Shanxi), Anwesen in der chinesischen Provinz Shanxi
 Stabkirche Wang, mittelalterliche norwegische Stabholzkirche im Riesengebirge

Siehe auch:

 Wangen
 Weng
 Vang (Begriffsklärung)
 Hwang